Burrington – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Burrington – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Burrington – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)